Delmotte est un nom propre français qui peut faire rèférence à :

Étymologie 
Le patronyme Delmotte .

Patronyme 

 Christophe Delmotte (1969-), footballeur franco-belge ;
 Fernand Delmotte (1920-1998), homme politique belge ;
 Gabriel Delmotte (1876-1950), astronome, maire et député français, dont le nom a été donné au cratère Delmotte, sur la Lune ;
 Guillaume Delmotte (1977-), un joueur français de rugby à XV ;
 Hans Delmotte (1917-1945), un médecin SS belge du camp de concentration d'Auschwitz ;
 Jean-Louis Delmotte (1752-1816), marin d'Empire ;
 Jules-Adolphe Delmotte (1840-1910), peintre français ;
 Louis Delmotte (1892-1957), évêque belge ;
 Marcel Delmotte (1901-1984), peintre surréaliste belge ;
  ;
 Paul Delmotte (1903-1965), maire et député français ;
 Raymond Delmotte (1894-1962), aviateur français ;
 Roger Delmotte (1925-), trompettiste français ;
 Messieurs Delmotte (1967-), artiste belge.

Voir aussi 
 Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue française.

Homonymie de patronyme
Patronyme français